Název Fojtovice má více sídel:
 Fojtovice (Heřmanov), část obce Heřmanov v okrese Děčín
 Fojtovice (Krupka), část města Krupka v okrese Teplice